Wladimir Kasanzew ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Kasanzew (Kanute) (* 1972), usbekischer Kanute
 Wladimir Dmitrijewitsch Kasanzew (1923–2007), sowjetischer Hindernisläufer